Клюн:
 Клюн, Иван Васильевич (1873—1943) — русский художник.
 Клюн, Том (род.  2004) — словенский футболист.

См. также 
 Клун